Vasilij Vasil'evič Kuznecov (1901-1990) – politico sovietico
Vasilij Dmitrievič Kuznecov (1932-2001) – multiplista sovietico
Vasilij Aleksandrovič Kuznecov (1978-) – calciatore russo
Vasilij Ivanovič Kuznecov (1894-1964) – generale sovietico della seconda guerra mondiale